

Населені пункти та їхні частини

 Войцехув — гміна в Люблінському повіті Люблінського воєводства
 Войцехув — село в гміні Загродно Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Войцехув — село в гміні Любомеж Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Войцехув — село в гміні Войцехув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Войцехув — село в гміні Шастарка Красницького повіту Люблінського воєводства
 Войцехув — село в гміні Ганськ Володавського повіту Люблінського воєводства
 Войцехув — село в гміні Лазіська Опольського повіту Люблінського воєводства
 Войцехув — село в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства
 Войцехув — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Войцехув — село в гміні Ґомуніце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Войцехув — село в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Войцехув — село в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Войцехув — село в гміні Ястшембія Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Войцехув — село в гміні Вількув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Войцехув — село в гміні Олесно Олеського повіту Опольського воєводства
 Войцехув — село в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Войцехув — село в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Войцехув — село в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Войцехув — село в гміні Кавенчин Турецького повіту Великопольського воєводства
 Войцехув — частина села Краснічин у гміні Краснічин Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Войцехув — частина села Яблонна в гміні Висьмежице Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Войцехув — частина села Вшахув у гміні Бацьковіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Войцехув — частина села Щецно в гміні Далешице Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Войцехув — частина села Млиник у гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства
 Войцехув — колонія в гміні Вількув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Войцехув — осада в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Войцехув — лісова осада в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки